Burst (band), een Zweedse metalband.
 Burst (fotografie), een salvo fotografische opnamen bij fotoshoots.
 Burst (plaats), een plaats in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.
 Burst (signaal)
 Burst!, een computerprogramma.